Австралийские зарянки  — семейство воробьиных птиц.

Классификация 
В семействе Petroicidae 19 родов с 51 видом:
 Heteromyias Sharpe, 1879 — Белокосые мухоловки
 Heteromyias albispecularis (Salvadori, 1876) — Пепельная белокосая мухоловка
 Heteromyias cinereifrons (E.P. Ramsay, 1876) — Серолобая белокосая мухоловка
 Poecilodryas Gould, 1865 — Пегие мухоловки
 Peneothello Mathews, 1920 — Траурные мухоловки
 Peneoenanthe — Мангровые пегие мухоловки
 Peneoenanthe pulverulenta (Bonaparte, 1850) — Мангровая пегая мухоловка
 Tregellasia Mathews, 1912 — Бледнолицые мухоловки
 Eopsaltria Swainson, 1832 — Зарянковые мухоловки
 Melanodryas Gould, 1865
 Melanodryas cucullata (Latham, 1802) — Капюшонная петроика
 Melanodryas vittata (Quoy & Gaimard, 1830) — Тасманийская петроика
 Pachycephalopsis Salvadori, 1879 — Светлоглазые мухоловки
 Monachella Salvadori, 1874 — Речные мухоловки
 Monachella muelleriana (Schlegel, 1871) — Речная мухоловка
 Microeca Gould, 1841 — Кустарниковые мухоловки
 Eugerygone Finsch, 1901 — Красноспинные эугеригоны
 Eugerygone rubra (Sharpe, 1879) — Красноспинная эугеригона
 Petroica Swainson, 1829 — Петроики
 Drymodes Gould, 1841 — Австралийские дрозды
 Amalocichla De Vis, 1892 — Новогвинейские дрозды

Примечания 

 
Семейства птиц